Ghent  o Gant , capítal de la província de Flandes Oriental
 Ghent (Califòrnia)
 Ghent (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky 
 Ghent (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Ghent (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York 
 Montrose-Ghent, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio